Marija Igoriewna Guszczina (ros. Мария Игоревна Гущина, ur. 10 października 1989 w Niżnym Tagile) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata i dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Marija Guszczina pojawiła się 22 listopada 2007 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi. Zajęła tam 49. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2008 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie była między innymi trzynasta w biegu na 5 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää zdobyła srebrny medal na dystansie 10 km stylem dowolnym. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum w 2012 roku zwyciężyła w biegu na 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2011 roku w Otepää, zajmując 28. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajęła ostatecznie 117. miejsce. W sezonie 2011/2012 wzięła udział w szóstej edycji Tour de Ski, którą ukończyła na 38. pozycji. W 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie wspólnie z Juliją Iwanową, Aliją Iksanową i Juliją Czekalową zdobyła brązowy medal w sztafecie. W swoim najlepszym indywidualnym starcie zajęła trzynastą pozycję w biegu na 10 km techniką dowolną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile